Arnshaugk steht für:
 Arnshaugk, Ortsteil von Neustadt an der Orla
 Arnshaugk (Adelsgeschlecht), Linie der Lobdeburger Grafen
 Amt Arnshaugk, territoriale Verwaltungseinheit im Neustädter Kreis
 Burg Arnshaugk, Zentrum des mittelalterlichen Herrschaftsgebietes Arnshaugk im Orlagau

Personen:
 Elisabeth von Lobdeburg-Arnshaugk (1286–1359), Frau von Friedrich I. (den Freidigen), Markgraf von Meißen, Landgraf von Thüringen